

Cinema e televisione 
 The Eternal (Trance) – film del 1998 diretto da Michael Almereyda
 Trance – film TV del 2001 diretto da Joe Ahearne

Musica 
 Trance – genere musicale
 Trance – EP dei Virgin Black del 1998

Personaggi immaginari 
 Trance – personaggio di New X-Men

Psicologia 
 Trance – condizione della psiche collegata ad uno stato di ipnosi